Arisawa, mangaka japonais
 Arisawa Arisawa (1985-), chanteur
 Hiroko Arisawa (1972–2015), actrice japonaise 
 Kenji Arisawa (1950-), joueur de baseball japonais
  (1976-), romancière japonaise
 Masako Arisawa (1937-), actrice japonaise
 Takanori Arisawa (1951–2005), compositeur et arrangeur musical japonais
 Ueda Arisawa

Personnages de fiction 
 Tatsuki Arisawa (有沢 竜貴), personnage dans Bleach